Валенти́н Серапио́нович Юшке́вич  () — советский и российский художник; священник Скорбященской церкви на Калитниковском кладбище.

Биография 
Родился 24 августа 1936 года в селе Снитово Брестской области (Белоруссия). Вскоре его отец купил дом на берегу реки Бобрик в деревне Дубновичи, и семья переехала туда. В возрасте трёх лет Юшкевич остался без отца, который погиб в результате несчастного случая.

Во время Великой Отечественной войны деревня Дубновичи была полностью разрушена оккупантами, все жители были выгнаны из своих домов, многие были расстреляны сразу, а оставшимся в живых немцами был предъявлен выбор: или плен, или расстрел. Как пишет Юшкевич в автобиографии, «все единодушно выбрали плен» и вскоре были отправлены в концлагерь. Вместе со всеми остальными жителями деревни шестилетним ребёнком Юшкевич был увезён в Германию, где провёл три года в концентрационном лагере. Несмотря на бомбардировки и расстрелы, остался жив, был освобождён английскими войсками, а затем вывезен обратно в Советский Союз. Вернулась семья в село Снитово, потому что Дубновичи были полностью разрушены.

В семинарию Юшкевич поступил по настоянию матери, хотя сам много пел, занимался вокалом и хотел дальше учиться музыке, чтобы затем поступить в Московскую консерваторию. Окончил сначала Минскую духовную семинарию, а затем, в 1966 году — Московскую духовную академию, после окончания которой более тридцати лет прослужил в Москве священником православных церквей.

В феврале 1965 года Юшкевич был рукоположён во диаконы, а в июне — во священники. После окончания академии в 1966 году был направлен на пастырское служение сначала в Предтеченскую церковь на Пресне, а ещё через год — в Николо-Архангельскую церковь, в которой прослужил два года. Наконец, в конце 1969 года молодой священник был переведён на служение в храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Калитниковском кладбище города Москвы, где и прослужил оставшиеся двадцать пять лет своей жизни. За своё тридцатилетнее служение Юшкевич был удостоен патриарших наград: золотого наперсного креста, звания протоиерея, ордена Преподобного Сергия Радонежского и ордена Святого благоверного князя Даниила Московского.

В начале 1965 года Валентин Юшкевич женился, в браке родился сын.

Последние два года жизни отец Валентин перестал служить и находился на покое из-за болезни сердца. В это время он полностью сосредоточился на живописи, которую называл своим «вторым призванием» и «весной своей жизни». Про свои занятия живописью Юшкевич говорил: «Искусство всегда обновляло и укрепляло меня во всех жизненных трудностях. С кистью в руке я видел и вижу всю красоту досуга».

Скончался 2 октября 1996 года в Москве на 61-м году жизни от сердечной болезни. Погребён на Калитниковском кладбище в Москве, могила находится вблизи храма на шестом участке.

Творчество 
Рисовать Валентин Юшкевич начал очень поздно, в возрасте 44-х лет, почти случайно, предварительно получив на то патриаршее благословение. В 1980 году некий художник Сергей Куликов, который причащался у отца Валентина, обратил внимание на необычный красивый почерк священника и посоветовал ему серьёзно заняться живописью, не обращая внимания на отсутствие навыков и постепенно совершенствуя своё мастерство. На необычную каллиграфию обращают внимание все, кто хоть раз сталкивался с рукописными автографами Юшкевича. В частности, и его небольшая автобиография написана «какой-то странной вязью, отчего <…> листочки приобретают художественную ценность».

Во время моего пастырского служения в 1980 году, как-то случайно во мне обнаружили дар к живописи, которую я усовершенствую вот уже 15-ть лет, учусь в общении с природой и духом видения своего мира.
Меня однажды пригласили причастить на дому больного. Я записываю адрес, проезд. Как вы пишете хорошо, полагаю у вас есть не раскрытые наклонности к художеству, отметил пожилой мужчина, художник-педагог. Да что, Вы, рисовать я не смогу, таланта у меня нет, ответил я.
А, вы, батюшка, попробуйте, учёными ведь не рождаются, а лишь постепенно становятся — рассуждал Сергей Александрович.
Однажды, придя домой, я всё же взял кисть и начал рисовать. Через некоторое время смотрю: да, что-то получается…

За шестнадцать лет творчества Юшкевич создал более тысячи произведений в стиле наив: в основном, акварелей на бумаге и картоне, позднее — картин, написанных в смешанной технике (гуашь-акварель-масло, иногда с добавлением темперы), реже всего в наследии Юшкевича можно встретить картины в традиционном сочетании холст-масло. С 1990 года начался наиболее продуктивный период художника, он расширил жанровую палитру, от пейзажей он перешёл на портреты и религиозные сюжеты.

Живописные работы Юшкевича время от времени приобретались частными лицами и музеями, на вырученные деньги художник, как правило, покупал необходимые материалы для работы, в отсутствии которых зачастую использовал, как многие примитивисты, мало-мальски пригодные подручные средства. При внешнем сходстве стиля с другими художниками наивного искусства, творчество и техника письма Юшкевича имеет ряд принципиальных отличий, сближающих его, в частности, с супрематизмом, как особым видом иконографии. Поэтому по отношению к работам Юшкевича иногда употребляется термин архаический супрематизм. В подтверждение тому у художника существует картина «Тёмный квадрат (подражание Малевичу)», где на чёрном фоне изображён павлин. Одновременно в работе явственно ощущается ирония, поскольку в картине нет даже тени объявленного автором «подражания», а напротив, виден явственный выход, преодоление «чёрного квадрата».

Выставки 
О тех выставках художественных работ, которые происходили при жизни Юшкевича, он сам успел написать в своей автобиографии 1995 года. «Были выставки: первая выставка в Знаменском храме на улице Разина „Да будет мир с вами“, на которой были представлены шестьдесят работ. Вторая выставка: „Красоту мира сохраним“. Третья выставка: „Дыхание селений райских“. Четвертая выставка: „Недописанные строки, не прозвучавшие имена“. В каждой из них были выставлены по 5-7 моих работ. Несколько моих работ были выставлены на ВДНХ, несколько — в Царицыно и в галерее „Дар“. В Сибири, Франции, Германии есть мои работы. Были также благодарности и награды за художество. Был награжден дипломом крестом-мощевиком. Достиг отметки: „Член союза художников“».

За годы большого интереса публики к художнику была распродана большая часть картин, которая оказалась как в музеях (Царицынский заповедник, Тюменский музей изобразительных искусств, Музей наивного искусства Москвы), так и в частных коллекциях русских и зарубежных коллекционеров.

Помимо нескольких персональных выставок, его работы дважды выставлялись на триеналле наивного искусства INSITA в Братиславе, на коллективных выставках наивного искусства в Москве.

В июле 2007 года в галерее журнала «Знамя» прошла персональная выставка работ Юшкевича, а июле 2014 года — в журнале «Наше наследие».

С 2005 года искусством В. С. Юшкевича заинтересовалась творческая группа «AS..IS» (Как..есть). После приобретения сохранившейся части его работ в городе Светлогорске Калининградской области был открыт музей Юшкевича под названием «Музей тишины AS…IS».

Примечания

Ссылки 
 Выставка живописи В.Юшкевича , июль 2007 года;
 Церковный некрополь: протоирей В.Юшкевич и его картины ;
 Д. Сорокин «Батюшка, или Дыхание селений райских »;
 Каталог живописных работ  В. Юшкевича, 2005 год;
 Валентин Юшкевич (1936—1996), художник и протоиерей. Живопись, наследие, музей .
 Дмитрий Сорокин. «Время Юшкевича ». — М.: «Знамя», № 4, 2007 г.
 Юрий Петкевич. «Здравствуйте, господин буйвол ». — М.: «Знамя», № 4, 2007 г.
 Выставка протоиерея Валентина Юшкевича (1936—1996) на официальном сайте патриархата ;

Художники Москвы
Художники СССР
Художники России XX века
Члены Союза художников России
Художники наивного искусства
Выпускники Московской духовной академии
Выпускники Минской духовной семинарии
Протоиереи по алфавиту
Благочинные
Похороненные на Калитниковском кладбище
Протоиереи Русской православной церкви